Вагнер () — може означати прізвище, ім'я або топонім.

Персоналії 
 Вагнер — німецьке прізвище.
 Вагнер (ім'я)

Топоніми 
 Вагнер () — муніципалітет в Бразилії, у штаті Баїя.
 Вагнер () — місто в окрузі Марінетт штату Вісконсин (США).
 Вагнер () — місто в окрузі Чарлз-Мікс штату Південна Дакота (США).
 Вагнер () — переписна місцевість, штат Пенсільванія (США).

Інше 
 3992 Вагнер (3992 Wagner) — астероїд головного поясу, відкритий 29 вересня 1987 року.
 Приватна військова компанія Вагнера (ПВК Вагнера) () — російська нелегальна приватна військова структура.